Виктор Бушуев:
 Бушуев, Виктор Георгиевич (1933—2003) — советский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр (1960).
 Бушуев, Виктор Михайлович — советский государственный и политический деятель.